John Jebb ist der Familienname folgender Personen:

* John Jebb (Sozialreformer) (1736–1786), irischer Religions- und Sozialreformer  
 John Jebb (Bischof) (1775–1833), irischer anglikanischer Bischof